En 2010, les championnats de Montpellier marquent un record en termes de participation internationale avec 27 pays représentés.

En 2011 et 2012, les champions du monde Francis Desjardins et David Bovet sont encore en catégorie Espoir (moins de 25 ans). En 2013, à Rimouski, Antonin Michel réussit l'exploit de remporter les sept parties au top, c'est-à-dire en n'ayant raté aucun coup, remportant ainsi son quatrième titre. Cet exploit est réédité par Nigel Richards, à Martigny, en 2017, à Mont-Tremblant, en 2018, et à La Rochelle, en 2019.

L'année 2015 est marquée par la deuxième place du phénoménal Nigel Richards, joueur néo-zélandais ne parlant pas français, à un point seulement du vainqueur, le Suisse David Bovet.

Palmarès

2010 (Montpellier, France - top : 6387)

2011 (Montreux, Suisse - top : 6373)

2012 (Montauban, France - top : 6651)

2013 (Rimouski, Québec - top : 6562)

2014 (Aix-les-Bains, France - top : 6641)

2015 (Louvain-la-Neuve, Belgique - top : 6415)

2016 (Agadir, Maroc - top : 6583)

2017 (Martigny, Suisse - top : 6293)

2018 (Mont-Tremblant, Québec - top : 6480)

2019 (La Rochelle, France - top : 6661)

Lieux des prochains Championnats du monde francophone 

 2020 : Abidjan (Côte d'Ivoire) .
 2021 : Aix-les-Bains (France).
 2022 : Louvain-La-Neuve (Belgique).
 2023 : Bulle (Suisse).

Références 
 Site de Montpellier 2010
 Site de Montreux 2011
 Site de Montauban 2012
 Site de Rimouski 2013
 Site d'Aix-les-Bains 2014
 Site de Louvain-la-Neuve 2015
 Site d'Agadir 2016
 Site de Martigny 2017
 Site de Mont-Tremblant 2018
 Site de La Rochelle 2019

Notes 

2000